Masters 1993 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 7 - 14 februari 1993 i Wembley Conference Centre i London, England. Stephen Hendry vann sin femte raka titel, och fick därmed behålla Masters-trofén för alltid.

Resultat

Källor 
 Everton, Clive: The Embassy Book of World Snooker, Bloomsbury Publishing PLC , 1993. 
 Snooker Database

1993 i Storbritannien
1993
Snookersäsongen 1992/1993